Escher Wyss bezeichnet:

 Escher Wyss AG, Schweizer Maschinenbauunternehmen
 Escher Wyss (Stadt Zürich), Quartier in Zürich